

Sport 
 B36 Tórshavn – società calcistica delle Isole Fær Øer

Altro 
 Convair B-36 – bombardiere statunitense
B36 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti del dragone accelerato nella difesa siciliana